Лондон 2015 (або London Chess Classic 2015) — 7-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 4 по 13 грудня 2015 року в Лондоні. Турнір завершував серію «Grand Chess Tour 2015».

Переможцем турніру, а також серії «Grand Chess Tour 2015», став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.

Регламент турніру 
Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2784).

Розклад змагань 

 Примітка: час київський.

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 300 000 $.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на грудень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Тай-брейк

Розподіл очок в загальний залік Grand Chess Tour 2015

Примітки

Посилання 
 Турнір на сайті grandchesstour.com 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на chessbomb 
 London Chess Classic 2015 на chesspro.ru 
 Форум турніру на chesspro.ru 
 Поточний рейтинг шахістів 

Лондон (шаховий турнір)
Шахові турніри 2015
Грудень 2015